Santa Fe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Santa Fe Township (Illinois)
 Santa Fe Township (Kansas)
 Santa Fe Township (Oklahoma)